Delahanty ist der Familienname folgender Personen:

 Dolores Delahanty	(* 1929), US-amerikanische Bürgerrechtlerin
 Ed Delahanty (1867–1903), US-amerikanischer Baseballspieler
 Frank Delahanty (1882–1966), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jim Delahanty (1879–1953), US-amerikanischer Baseballspieler
 Joe Delahanty (1875–1936), US-amerikanischer Baseballspieler
 Thomas Delahanty (* 1934), US-amerikanischer Polizeioffizier
 Thomas E. Delahanty (1914–1985), US-amerikanischer Richter
 Thomas E. Delahanty II (* 1945), US-amerikanischer Richter
 Tom Delahanty (1872–1951), US-amerikanischer Baseballspieler